69. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa podlaskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego prowadzone są przez Podlaski Związek Piłki Nożnej, rozgrywane są w czterech ligach z podziałem na grupy. Najwyższym poziomem okręgowym jest IV liga, następnie Klasa Okręgowa, Klasa A oraz Klasa B (2 grupy).
Mistrzostwo Okręgu zdobyła drużyna Ruchu Wysokie Mazowieckie.
Okręgowy Puchar Polski zdobyła Jagiellonia Białystok.

Drużyny z województwa podlaskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - brak
 2 Liga - brak
 3 Liga - Jagiellonia Białystok, Warmia Grajewo, Wigry Suwałki.

IV Liga - IV poziom rozgrywkowy

Klasa Okręgowa (liga wojewódzka) - V poziom rozgrywkowy 

 Narew Choroszcz połączyły się z Bobrami Barszczewo.

Klasa A - VI poziom rozgrywkowy 

 Po sezonie drużyny GKS Turośń Kościelna i Relax Uhowo wycofały się z rozgrywek.

Klasa B - VII poziom rozgrywkowy 
Grupa I

 Olimpia II Zambrów wycofała się po I rundzie, jej wyniki zostały anulowane.

Grupa II

 Po sezonie LZS Piliki, Narew/Bobry II, KS Juchnowiec Górny, LZS Nowoberezowo oraz Żubr Białowieża wycofały się z rozgrywek.

Puchar Polski - rozgrywki okręgowe 
 Finał, Białystok, 3.06.2003r. - Jagiellonia Białystok : Hetman Białystok 2:1

Bibliografia 
 Strona oficjalna Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
 Portal 90minut.pl

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w polskim sporcie
2003 w polskim sporcie